

Prénom 

Foucauld est un prénom de racines germaniques : Folcwald de Folc, peuple, et Wald, gouverner.

Patronyme 

 Foucauld d'Auxerre (710-?),  évêque d'Auxerre ;
 Famille de Foucauld (Périgord) (Larimaldie, Malembert, Pontbriand) ;
 Louis de Foucauld de Lardimalie (1735-1805), militaire et homme politique français ;
 Armand de Foucauld de Pontbriand (1751-1792), bienheureux ;
 Joseph Jules de Foucauld (1782-1821), député français ;
 Aymard de Foucauld (1824-1863), officier français ;
 Charles de Foucauld (1858-1916), militaire français devenu explorateur et géographe, puis religieux catholique et linguiste ;
 Famille de Foucauld d'Aure ;
 Jean-Baptiste de Foucauld (né en 1943), haut fonctionnaire français.

Toponyme 

 .

Notes et références 

Patronyme français
Homonymie de patronyme